Еле́на Ива́новна Ка́менцева (2 октября 1920, Симбирск — 6 декабря 2004, Москва) — советский и российский , доктор исторических наук (1967), профессор (1971). Внучка писателя Ивана Ильича Барышева.

Биография 
Окончила Московский государственный историко-архивный институт (МГИАИ) в 1942 и аспирантуру этого учебного заведения. Кандидат исторических наук (1950, тема диссертации: «Новгородские порядные записи XVII в. как источник по истории крестьянского закрепощения»). Доктор исторических наук (1967, тема диссертации: «Русская историческая метрология конца XVII — первой половины XIX вв. (Исследование по истории мер)»), доцент (1956), профессор (1971).

С 1944 в течение более чем шестидесяти лет работала на кафедре кафедры вспомогательных исторических дисциплин (затем — кафедре источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин) факультета архивного дела Московского государственного историко-архивного института (затем — Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета). Прошла путь от лаборанта до профессора, в 1976—1986 годах — заведующая кафедрой.

Ученица известных историков профессоров А. Н. Сперанского и Н. В. Устюгова. Специалист в области вспомогательных исторических дисциплин, на кафедре МГИАИ продолжала традиции своих учителей. Более полувека читала в Историко-архивном институте основной курс вспомогательных исторических дисциплин. Во многом благодаря ей педагогическая традиция в этой области гуманитарного знания не прервалась. Была научным руководителем и председателем Геральдического семинара при кафедре.

За годы преподавания несколькими изданиями были опубликованы её учебники и учебные пособия по вспомогательным историческим дисциплинам, по которым учатся студенты вузов России и зарубежья. Автор уникального учебного пособия, посвящённого истории складывания комплекса вспомогательных исторических дисциплин в России. Первую работу опубликовала в 1946, последнюю — за полторы недели до кончины.

Внесла большой вклад в исследование различных проблем вспомогательных исторических дисциплин: от теоретических разработок по всему комплексу вспомогательных исторических дисциплин до дискуссионных проблем русской хронологии и метрологии, геральдики и эмблематики. Она способствовала воссозданию в современной российской науке фалеристики, генеалогии, вексиллологии, читала курсы нумизматики и берестологии, сохранила и приумножила научную геральдическую традицию, которую олицетворял выдающийся геральдист В. К. Лукомский, в последние годы жизни работавший профессором кафедры МГИАИ.

Была членом диссертационных советов РГГУ и Московского государственного университета печати. Входила в состав Геральдического совета при Президенте РФ, Герольдии при мэре города Москвы (принимала участие в воссоздании традиционной московской символики). Была почётным членом Всероссийского геральдического общества, действительным членом Историко-родословного общества в Москве, действительным членом Международной академии информатизации.

В РГГУ неоднократно проводились, связанные с ней конференции: Вспомогательные исторические дисциплины: специальные функции и гуманитарные перспективы: В честь Е. И. Каменцевой. (1—2 февраля 2001 г.).; Вспомогательные исторические дисциплины: классическое наследие и новые направления: Памяти Е. И. Каменцевой (26—28 января 2006 г.); Историография источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин: К 90-летию со дня рождения профессора кафедры Елены Ивановны Каменцевой и 90-летию со дня рождения доцента кафедры Ирины Александровны Мироновой (28—30 января 2010 г.).

Похоронена на Домодедовском кладбище.

Труды 
 
  (в пер.)
 Печати учреждений XVIII века из собрания Государственного исторического музея // Археографический ежегодник за 1962 г. М., 1963. С. 279—288.
 Хронология: Учебное пособие. М.: Высш. шк., 1967. 187 с.: табл.; 2-е изд., испр. и доп. М., 2003. 160 с.: табл.
 Основные проблемы советской эмблематики // Советские архивы. М., 1970. № 1. С. 35-40.
 Русская сфрагистика и геральдика: Учебное пособие. 2-е изд., доп. М.: Высш. шк., 1974. 264 с.: ил. (в соавт. с Н. В. Устюговым).
 Русская метрология: Учебное пособие. 2-е изд. М.: Высш. шк., 1975. 326 с.: ил. (в соавт. с Н. В. Устюговым).
 История вспомогательных исторических дисциплин: Учебное пособие. М.: МГИАИ, 1979. 42 с.
 Указ о мерах и весах 1797 г.: Источниковедческий анализ // Теория и методы источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин. М., 1985. С. 84-109.
 Сборник задач и упражнений по метрологии и хронологии: Учеб. пособие / РГГУ. М., 1991. 72 с.
 В. К. Лукомский. Жизнь и деятельность: Биобиблиогр. указ. М.: РГГУ, 1994. 72 с. (в соавт. с О. Н. Наумовым).
 История и символика герба Москвы // Пагоня у сэрцы тваім і маім. Мінск, 1995. С. 65-82.
 Российская дворянская геральдика: История, практика, методика, теория // Историческая генеалогия. 1995. № 5. С. 16-30.
 О неопубликованной книге А. И. Юшкова «В защиту юлианского календаря» // Отечественные архивы. 1996. № 5. С. 46-53.

Полную библиографию работ Е. И. Каменцевой и литературы о её жизни и деятельности см.: Елена Ивановна Каменцева: Биобиблиографический указатель / Сост. Л. Н. Простоволосова, Е. В. Пчелов. М.: РГГУ, 2006. — 58 с. (серия «Учёные РГГУ»).

Примечания

Ссылки 
 Памяти Елены Ивановны Каменцевой // Новый исторический вестник. — 2005. — № 1 (12)
 Справочная информация о Е. И. Каменцевой на сайте РГГУ
 Е. И. Каменцева. ИАИ РГГУ

Историки по алфавиту
Историки СССР
Историки России
Геральдисты России
Выпускники МГИАИ
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Члены Геральдического совета при Президенте Российской Федерации
Похороненные на Домодедовском кладбище
Преподаватели МГИАИ
Женщины-историки